Андромах () — македонский сатрап Келесирии в IV веке до н. э.

Биография 
Согласно Арриану, Андромах возглавлял кипрский флот во время семимесячной осады Александром Македонским финикийского города Тир в 332 году до н. э.

Андромах был вскоре, в том же году, по распоряжению Пармениона, назначен на пост сатрапа Келесирии. Хотя в другом отрывке, на что обратил внимание и Чериковер В., Квинт Курций Руф называет киприота правителем всей Сирии. Поль Фор охарактеризовал его как одного из «военных македонских наместников». В результате восстания самаритян Андромах попал к ним в плен и был сожжен, что вызвало печаль и гнев македонского царя.

В 331 году до н. э. вернувшийся из Египта Александр подавил мятеж и казнил убийц Андромаха. Преемником Андромаха стал , по всей видимости, до этого со времени битвы при Иссе управлявший «Верхней Сирией». По замечанию Шофмана А. С., это означало, что сатрапия не была окончательно покорена македонянами, которые только при помощи вооружённой силы удерживали свою власть.

Литература 
Первичные источники
 Квинт Курций Руф. История Александра Великого (IV.5.9, IV.8.9—11)
 Арриан. Анабасис Александра (II.20.10)

Исследования
 

 Шофман А. С. Восточная политика Александра Македонского. — Казань, 1976.
 Шифман И. Ш. Александр Македонский. — Л., 1988.
 Чериковер В. Эллинистическая цивилизация и евреи. — М., 2010. — ISBN 978-5-93762-041-5.
 Фор П. Александр Македонский. — М., 2011. — ISBN 978-5-235-03423-5.
 Berνe H. Das Alexanderreich auf prosopographischen Grundlage. Bd. II. — München, 1926, S. 76, 514.

Сатрапы империи Александра Македонского
Правители Азии IV века до н. э.
Сожжённые заживо
Военачальники Александра Македонского